Little Smeaton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Little Smeaton (parish i Storbritannien, lat 54,42, long -1,47), England, North Yorkshire, 
 Little Smeaton (parish i Storbritannien, lat 53,65, long -1,21), England, North Yorkshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar